Tala eller Tála kan syfta på:

 Tala – frambringande av språkljud, se Tal (språk)
 Tala (valuta) – den valuta som används i Samoa

Geografi

Argentina 

 Departamento de Tala, kommun, Entre Ríos, 
 Rosario del Tala (kommunhuvudort i Argentina), Entre Ríos, 
 El Tala, ort, Salta,

Azerbajdzjan 
 Aşağı Tala – en ort i distriktet Zaqatala Rayonu
 Yuxarı Tala – en ort i distriktet Zaqatala Rayonu

Bangladesh 

 Tala (underdistrikt i Bangladesh),

Cypern 

 Tála, Cypern, Eparchía Páfou,

Egypten 

 Talā, ort, Al-Minufiyya,

Indonesien 

 Kecamatan Tala, distrikt, Bengkulu,

Kenya 
 Tala, Kenya – en ort i distriktet Machakos i provinsen Östprovinsen

Mexiko 

 Tala (kommun i Mexiko), Jalisco, 
 Tala, Jalisco, ort, 
 Tala, Guanajuato, ort

Spanien 

 Tala (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,